Strerath ist der Familienname folgender Personen:

 Stefan Strerath (* 1967), deutscher Fußballspieler
 Thomas Strerath, deutscher Werber
 Otto Strerath (1906–1973), deutscher Schachkomponist
 Walter Strerath (1942–1981), deutscher Jazzmusiker